Жан () — французское личное мужское имя, соответствует русскому Иван/Иоанн; также фамилия.

Персоны, известные по имени 
 Жан (великий герцог Люксембурга)
 Жан (герцог Беррийский)
 Жан (герцог Турени)
 Жан (граф де Монфор)
 Жан Ангулемский
 Жан Орлеанский
 Жан Тристан Французский
 Жан де Лузиньян
 Жан де Мен
 Жан де Мец
 
 Жан д’Арманьяк-Немур
 Жан д’Артуа
 
 
 
 
 
 
 Жан VII д’Аркур
 Жан VIII д’Аркур

Фамилия 
 Жан, Вайклеф (род. 1970) — американский хип-хоп исполнитель.
 Жан, Корентен (род. 1995) — французский футболист.
 Жан, Макс (род. 1943) — французский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Жан, Микаэль (род. 1957) — генерал-губернатор Канады в 2005—2010 годах.
 Жан, Оливье (род. 1984) — канадский шорт-трекист, трёхкратный чемпион мира, олимпийский чемпион 2010 года в эстафетном заезде.
 Жан, Орор (род. 1985) — французская лыжница, участница Олимпийских игр в Ванкувере.
 Жан, Фредерик — швейцарский кёрлингист и тренер, чемпион мира и Швейцарии.
 Жан, Шарль Франсуа (1884—1955) — французский археолог и историк, ассириолог.
 Жан, Эжен (1814—1881) — бельгийский писатель, автор исторических трудов, романов и стихотворений.

См. также 
 Жан-Батист
 Жан-Жак
 Жанна (значения)

Примечания 

Мужские имена
Французские имена